L'édition masculine 2023 du tournoi de tennis d'Auckland se déroule du 09 au , sur dur en extérieur. Elle appartient à la catégorie ATP 250.

Faits marquants

Contexte 
Après l'invasion de l'Ukraine par la Russie fin février, les instances dirigeantes internationales du tennis autorisent les joueurs de Russie et de Biélorussie à participer aux tournois, mais pas sous le drapeau de leur pays, jusqu'à nouvel ordre.

Forfaits 
On note le forfait du Danois Holger Rune. Il est remplacé par Jeffrey John Wolf.

Pendant le tournoi 
Le Français Constant Lestienne atteint pour la première fois de sa carrière les quarts, puis les demi-finales d'un tournoi ATP.

Lauréats 
Le Français Richard Gasquet remporte le tournoi en battant en finale Cameron Norrie. Il s'agit du  titre ATP de sa carrière en simple, le premier depuis juin 2018. À 36 ans et 7 mois, il devient le plus vieux Français vainqueur d'un tournoi ATP et le plus ancien à occuper la première place du clan tricolore au classement mondial puisqu'il deviendra 42e, un leadership qu'il n'avait plus retrouvé depuis juillet 2016.

En double, Nikola Mektić et Mate Pavić décrochent leur  titre ensemble en s'imposant en finale face à Nathaniel Lammons et Jackson Withrow. Il s'agit de leur  et  titre respectif dans la discipline.

Primes et points

Résultats en simple

Parcours

Tableau

Résultats en double

Parcours

Tableau

Notes et références

Notes

Références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis d'Auckland (WTA 2023)
 Tournoi de tennis d'Auckland
 Saison 2023 de l'ATP

Liens externes 
  Site officiel

Navigation 

ATP 2023
Auckland
Sport en Nouvelle-Zélande en 2023
Tennis en janvier 2023